Andy Reid – allenatore di football americano (1958)
Andy Reid – calciatore irlandese (1982)